Галиев — тюркская фамилия от арабского имени Гали. Женская форма — Галиева.

Известные носители 
 Галиев, Анатолий Сергеевич (1934—2017) — советский и российский писатель, публицист, сценарист и режиссёр.
 Галиев, Ануар Абитаевич (род. 1959) — казахстанский историк, этносемиолог.
 Галиев, Асгат Талгатович (род. 1949) — глава администрации города Салавата.
 Галиев, Венер Зайнуллович (род. 1975) — двукратный чемпион мира по боевому самбо.
 Галиев, Габдулла (более известен как Батырша; 1710—1762) — идеолог и предводитель Башкирского восстания, публицист, мулла.
 Галиев, Жан Сержанович — посол Казахстана во Франции.
 Галиев, Зейн Александрович (род. 1972) — киргизский футболист.
 Галиев, Минневали Хафизович (1930—2016) — советский лыжник.
 Галиев, Мунавир Мухаметаминович (1934—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Галиев, Нургали Мухаметгалиевич (1914—1977) — Герой Советского Союза.
 Галиев, Равиль Анварович (род. 1963) — советский футболист.
 Галиев, Рифат Муллагалиевич (род. 1971) — советский, узбекский и российский футболист.
 Галиев, Салимжан Фазылович (1910—1954) — советский партийный и государственный деятель.
 Галиев, Станислав Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Галиев, Шаукат Галиевич (1928—2011) — советский и российский детский писатель, поэт и публицист.

 Галиева, Гульжихан Галиевна (1917—1982) — советская театральная актриса.
 Галиева, Розалия Ильфатовна (род. 1977) — российская гимнастка.

См. также 
 Галиевка
 Саид-Галиев, Сахиб-Гарей (1894—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Султан-Галиев, Мирсаид Хайдаргалиевич (1892—1940) — советский политический и государственный деятель.